Cachrys amplexifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av George August Pritzel. Cachrys amplexifolia ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
amplexifolia